Enrico Agostino Griffini (1887-1957) – architetto, urbanista e docente universitario italiano
Eugenio Griffini (1878-1925) – orientalista italiano
Luigi Griffini (1820-1899) – politico italiano
Romolo Griffini (1825-1888) – medico e patriota italiano
Saverio Griffini (1802-1884) – patriota italiano